

Polska 
 Podhajczyki

Ukraina 
 Podhajczyki (obwód iwanofrankiwski)
 Podhajczyki (rejon samborski)
 Podhajczyki (rejon trembowelski)
 Podhajczyki (rejon zborowski)
 Podhajczyki (rejon złoczowski)